Alexandre Cuvillier – calciatore francese
 Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury – storico e critico letterario francese
 Christophe Cuvillier – imprenditore francese
 Frédéric Cuvillier – politico francese